Hans Sperber ist der Name folgender Personen:

* Hans Sperber (1551–1621), deutscher Maler, siehe Johann Sperber 
 Hans Sperber (Linguist) (1885–1963), deutscher Sprachwissenschaftler, Germanist und Hochschullehrer
 Hans Sperber (Geograph) (1899–nach 1983), deutscher Geograph